Jack Gallagher – attore statunitense
Jack Gallagher – wrestler britannico